74 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Кругобайкальской железной дороге в Портбайкальском поселении Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 87 км к северо-востоку от станции Слюдянка II в центральной части посёлка Байкал. Назван по километражу от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
 В 1905 году была введена в эксплуатацию ветка Кругобайкальской железной дороги от станции Байкал до станции Слюдянка II, станция получила связь с городом Слюдянка.
 В 1956 году линия Иркутск — Байкал была выведена из эксплуатации в связи с затоплением водами Иркутского водохранилища, образовалась тупиковая ветка Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год, по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение по остановочному пункту

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги